La stagione 1957-58 dei Boston Celtics fu la 12ª nella NBA per la franchigia.

I Boston Celtics vinsero la Eastern Division con un record di 49-23. Nei play-off vinsero la finale di division con i Philadelphia Warriors (4-1), perdendo poi la finale NBA con i St. Louis Hawks (4-2).

Roster

Collegamenti esterni 

Stagione 1957-1958 delle squadre di pallacanestro
1957-1958